1925/26 was het tweede seizoen in het Tsjechoslowaakse profvoetbal.

De Tsjechoslowaakse voetbalbond had besloten dat elke voetbalbond zijn eigen kampioenschap moest organiseren, waardoor de vier Duitse clubs die het vorige seizoen in de eerste en tweede klasse speelden zich moesten terugtrekken. De Duitse bond DFV ging hier niet mee akkoord, maar kon niets doen tegen de beslissing. Deutscher FC Praag, ooit een van de sterkste teams ter wereld, verliet hierdoor de liga.

De eerste klasse werd met twee clubs uitgebreid waardoor de minder aantrekkelijke tweede klasse opgeheven werd. SK Čechie Praag VIII en Slavoj Žižkov die vorig seizoen de twee laatste plaatsen bezetten in de tweede klasse kwalificeerden zich hierdoor voor de Středočeská 1. Liga. Het was duidelijk dat de hoogste klasse een maat te groot was voor de clubs, die afgetekend de laatste twee plaatsen bezetten.

SK Kladno was het enige team van buiten Praag dat deelnam aan de competitie. Er werd een heen- en terugronde gespeelde in de herst van 1925 en het voorjaar van 1926. Sparta Praag werd met één punt voorsprong op Slavia kampioen.

Kampioenschap 

Pl. = Plaats; Wed. = Wedstrijden; W = Overwinningen; G = Gelijke spellen; V = nederlagen; Saldo =doelpuntenverschil Ptn = Ptn

Kampioenenploeg 
 Doel: František Hochman, Antonín Kaliba
 Verdediging: Antonín Perner, Karel Steiner, Antonín Hojer st., Jan Šána
 Middenveld: František Kolenatý, Karel Pešek-Káďa, Jaroslav Červený I, Antonín Karvan, Ferdinand Hajný, Václav Mika, Antonín Moudry, Josef Tichý I
 Aanval: Josef Horejs, Jaroslav Poláček,  Alfréd Schaffer, Jan Dvořáček, Josef Maloun, Josef Sedláček I, Josef Šíma, Josef Miclík, Otto Šimonek, Otto Fleischmann, Miroslav Hrubý, Josef Staněk
 Trainer: Václav Špindler I
Opmerking: de basiself is vetgedrukt

Uitslagen 

1De wedstrijd van SK Slavoj Žižkov tegen AFK Vršovice en SK Čechie Karlín werd op 0-3 gezet. Reden hiervoor was het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers.

Topschutters

Amateurkampioenschap 
Naast het profkampioenschap was er ook een amateurkampioenschap. SK Židenice werd kampioen in de spannende finale tegen SK Sparta Košíře die het met 6-5 won.

Tsjecho-Slowaaks voetbalseizoen